Coster är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles de Coster

 Laurens Janszoon Coster
 Salomon Coster
 Samuel Coster

Se även 
 Cöster
 Koster (efternamn)